Александр Андреевич Сергеев (род. 27 февраля 1994 года) — российский гребец-байдарочник, чемпион Европейских игр 2019 года.

Карьера 
Занятия греблей начал ещё в детстве, чему способствовали родители-тренеры.

К 18-ти годам Александр имел звание мастера спорта международного класса и медали мировых и европейских первенств среди юниоров. А в 2013-м году спортсмен выиграл золото в спринте на байдарках-четверках на Универсиаде в Казани.

На чемпионате мира 2014 года в составе экипажа-байдарки четверки вместе с партнерами Николаем Червовым, Алексеем Востриковым и Максимом Спесивцевым на дистанции 1000 метров среди мужчин до 23 лет.

Серебряный призёр Европейских игр 2015 года.

На чемпионате Европы 2016 года в составе экипажа-байдарки четверки вместе с партнерами Владиславом Блинцовым, Олегом Синявиным и Максимом Спесивцевым на дистанции 1000 метров среди мужчин до 23 лет, Завоевали золото.

Примечания

Ссылки 
 Тверской спортсмен Александр Сергеев — серебряный призёр Европейских игр 

 Александр Сергеев: Любой старт на международном уровне помогает справляться с нагрузкой

Гребцы на байдарках и каноэ России
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2020 года